Абра́зія ( — «зіскоблювання») — термін, що має такі значення:
 Абразія — процес руйнування хвилями і прибоєм берегів водойм.
 Абразія — операція вискоблювання (слизової оболонки матки, лунки зуба тощо).
 Абразія — природний знос (стирання) монет в процесі обігу.